Гольдин — еврейская матронимическая фамилия (от женского личного имени Голда); имеет женскую форму Гольдина.

Известные носители 
 Гольдин, Александр Владиленович (род. 1965) — советский, израильский и американский шахматист.
 Гольдин, Владимир Яковлевич (1924—2014) — советский и российский учёный, лауреат Сталинской премии.
 Гольдин, Игорь Маркович (1956—2005) — советский и российский поэт, бард, актёр, режиссёр.
 Гольдин, Лев Лазаревич (1919—2003) — советский учёный и педагог, профессор МФТИ.
 Гольдин, Макс Давидович (1917—2009) — советский музыковед.
 Гольдин, Матвей Иосифович (1897—1977) — советский футболист и хоккеист, футбольный и хоккейный организатор, тренер.
 Гольдин, Михаил Аронович (1914—2013) —  художник.
 Гольдин, Рафаил Юльевич (1920—1994) — советский кинорежиссёр.
 Гольдин, Сергей Васильевич (1936—2007) — советский и российский учёный-геолог, академик РАН.
 Гольдин, Эзра (1868—1915) — еврейский писатель, беллетрист.
 Гольдин, Юрий Александрович (род. 1962) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Гольдина 
 Гольдина, Мария Соломоновна (1899—1970) — российская певица и музыкальный педагог.

См. также